Het WTA-tennistoernooi van Buenos Aires (officieel Argentina Open) van 2022 vond plaats van 14 tot en met 20 november 2022 in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Het was de tweede editie van het toer­nooi in de 21e eeuw. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Anna Bondár uit Hongarije was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Egyptische Mayar Sherif had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een buikspierblessure.

Het derde reekshoofd, Panna Udvardy uit Hongarije, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Montenegrijnse Danka Kovinić in twee sets. Udvardy wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Irina Maria Bara en Ekaterine Gorgodze hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Bara speelde samen met de Italiaanse Sara Errani, met wie zij haar titel prolongeerde.

Gorgodze en de Hongaarse Tímea Babos vormden het eerste reekshoofd – zij strandden al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Irina Maria Bara en Sara Errani won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Jang Su-jeong en You Xiaodi in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Roemeense Bara had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met een andere part­ner; de Italiaanse Errani 27.

De Nederlandse Eva Vedder speelde samen met de Venezolaanse Andrea Gámiz, met wie zij het derde reeks­hoofd vormde – zij bereikten de halve finale, die zij verloren van Jang en You.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Buenos Aires 2022
Buenos Aires